Попаш или Попашь — летописный город в составе Переяславского княжества, располагавшийся на правом берегу реки Сула. Впервые упомянут в Ипатьевской летописи под 1147 годом, когда его силой взял князь Глеб Юрьевич. Входил в Посульскую оборонительную линию — цепочку укреплённых городов, ограждавших Русь от степных вторжений. Пришёл в упадок после монголо-татарского нашествия.

Городище предположительно находится близ пгт Недригайлов Сумской области. Культурный слой содержит отложения скифской эпохи и древнерусского (конец XI— начало XIII вв.) времени.

Литература 

 Летописный город Попаш // Советская археология.— 1985.— N 1. - С.241 —249.

Ссылки 
 Описание памятника археологии Попаш

Исчезнувшие древнерусские города
Переяславское княжество
Городища Сумской области